Taking a Chance on Love – celebre brano musicale jazz scritto da Vernon Duke su testo di John Latouche e Ted Fetter, e pubblicata nel 1940 come parte della colonna sonora del musical Cabin in the Sky di Ethel Waters. Nel corso degli anni il brano fu riproposto da numerosi artisti, fra cui Benny Goodman, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Barbra Streisand, Rod Stewart, Renee Olstead, Jane Monheit
 Taking a Chance on Love – album del 2005 di Jane Monheit, che include una cover del brano di Duke, Latouche e Fetter
 Taking a Chance on Love: The Vernon Duke Story – biografia di Vernon Duke di Sara Davis e Justin Hayford del 2003